Anton Wolf je lahko:
 Anton Wolf (duhovnik)
 Anton Alojzij Wolf
 Anton Wolf (poštar)